Agressão física
Porrada (canção) - de Titãs
Porrada (Marvel Comics) - droga desenvolvida pelo personagem John Sublime

Veja também
Surra

Desambiguação